Root and Wings kan avse:

Roots and Wings (album av Vaya Con Dios) – album från 1995
Roots and Wings (album av James Bonamy) – album från 1997
Roots and Wings (album av Jill Johnson) – album från 2003